Fagot ist:
 NATO-Codename der Mikojan-Gurewitsch MiG-15, sowjetisches Jagdflugzeug der 1950er Jahre
 der russische Name der sowjetischen Panzerabwehrlenkwaffe 9K111 Fagot 

Familienname:
 Anne Fagot-Largeault (* 1938), französische Philosophin und Psychiaterin
 Antoine Fagot (* 1956), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Fagot (1842–1908), französischer Zoologe

Siehe auch:
 Fagott, Holzblasinstrument
 Faggot, Begriffsklärung